Мир в Травендале, Травендальский мир (; ) — мирный договор, заключённый в голштинском замке Травендаль а (8 августа по шведскому календарю) между Данией с одной стороны и Швецией и Голштинией — с другой.

Дания была вынуждена пойти на мир после бомбардировки Копенгагена, осуществлённой шведско-голландско-английской эскадрой, и высадки шведского десанта близ датской столицы.

Этим миром Дания была выведена из Северной войны и отказалась от союза с Россией и Саксонией. Она признала суверенитет Голштинии и обязалась уплатить ей в качестве компенсации за военные издержки 260 тыс. рейхсталеров. Датчане также обязались не оказывать помощи врагам шведской короны.

В результате мира Швеции удалось на девять лет вывести из войны одного из своих противников, обезопасить свой тыл и высвободить войска для переброски их в Прибалтику против русской армии.

Литература 
 Беспалов А. В. Северная война. Карл XII и шведская армия. Путь от Копенгагена до Переволочной. 1700—1709. — М: Рейтар, 1998.

Договоры по алфавиту
Мирные договоры XVII века
Международные договоры Дании
Международные договоры Швеции
Северная война
1700 год
События 18 августа
Август 1700 года